Georgiou Grigorisz (Budapest 1958. augusztus 24,–?) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása ingatlan befektető, építési vállalkozó.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1989-ben Pécsen vizsgázott. A Baranya megyei labdarúgó körzetben kezdte sportszolgálatát. Az MLSZ JB minősítésével 1997-ben NB II-es, majd NB I-es partbíró, asszisztens. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2003-ban vonult vissza. NB. I-es mérkőzéseinek száma asszisztensként: 103.

Sportvezetőként
 2001-től - 2015-ig a PTE-PEAC egyetemi labdarúgóklub szakosztályelnöke
 2012-től az MLSZ JB ellenőre
 2006-tól a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja
 2006–2009 a Baranya Megyei Játékvezető Bizottság alelnöke
 2009-től MLJT elnökségi tag
 2010-től - 2011-ig a Baranya Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke

Szakmai sikerek
2013-ban Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, egyben az MLSZ JB elnöke 25 éves vizsgája alkalmából emléktárgyat adott részére.

Családja 
Nagyobb fia, Theodoros nemzetközi asszisztens, míg Nikosz a baranyai játékvezetésben megye I-es játékvezetőként tevékenykedik.

Jegyzetek

Források 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek
Pécsi sportolók